El término Sábado o sábado puede hacer referencia a:

 Sábado, día de la semana;
 Sábado (novela),  novela escrita por el autor inglés Ian McEwan;
 Sábado (película), película argentina escrita y dirigida por Juan Villegas;
 Sábado (película chilena), película del director chileno Matías Bize;
 Sábado (revista), revista semanal generalista portuguesa;
 Sábado (judaísmo), día de descanso semanal en la religión judaica.

Enlaces externos 
 Saturday